Hlavním cílem základních škol PED Academy je připravit děti co nejlépe na jednadvacáté století.

Historie 
V roce 2011 začal vznikat vzdělávací Program PED (Primary Education) Academy. Ten stojí na dvou pilířích – na výuce angličtiny a rozvojových předmětech. Vzdělávací plán výuky angličtiny je sestavený tak, aby děti byly schopné po pěti ročnících složit Cambridgeské testy úrovně PET (B1). Rozvojové předměty mají u dětí povzbudit zájem o čtení, psaní, správné vyjadřování (tzv. předměty ROZČES), matematické uvažování a logiku (předměty ROZUM) a důraz je kladen na měkké dovednosti. V předmětech zvaných ROZDĚL a ROZOS si děti osvojují správné vyjadřování a učí se diskutovat a prezentovat svou práci. Při výuce se děti učí pracovat s emocemi, prohlubovat empatii, porozumět sobě i druhým a vytvářet s nimi dobré vztahy. Program PED využívají základní školy PED Academy School a mají tak přístup k originálním výukovým metodám a materiálům.

2021 - otevřena PED Academy School Libeň

Škola se nachází v areálu DOCK v Libni.

2023 – otevřena PED Academy School Kbely

Škola je situována ve čtvrti Kbely.

Školní prostředí 
Důraz je kladen na příjemné prostředí a interiér (barvy, světlo, akustika). To vše má příznivě působit na psychickou pohodu žáků i učitelů.

Odpolední aktivity 
Odpolední rozvojové aktivity jsou v českém i anglickém jazyce a široká škála témat se mění po trimestrech.

Hodnocení 
Děti musí být schopny kriticky myslet, analyzovat a vyvozovat závěry. Hodnocení výsledků považuje škola za důležité, ale stejně tak se soustředí na podporu aktivního učení a související zpětnou vazbu.  Děti jsou vedeny i k tomu, aby se hodnotily samy i navzájem. To podporuje řadu dovedností, jako je reflexe, kritické myšlení a sebeuvědomění. Současně děti také pochopí, jak a co se hodnotí. Chyba je brána jako začátek učení, jako příležitost.

Externí odkazy 
Oficiální stránka PED Academy

Stránka PED Academy School Libeň (oficiální stránka školy)

Stránka PED Academy School Kbely (oficiální stránka školy)